Шевремо́н () — многозначный термин французского происхождения.

 Шевремон (Chèvremont) — французская коммуна департамента Территория Бельфор.
 Шевремон, Жан-Батист де (; 1640—1702) — французский писатель.
 Замок Шевремон (château de Chèvremont) — ныне в руинах замок в Валлонии, принадлежавший Жильберу, герцогу Лотарингскому (ок. 880/895 — 939).

Примечания